Bieg na 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpili dwaj reprezentanci Polski: Tomasz Szymkowiak i Hubert Pokrop.

Trzeci zawodnik biegu finałowego – Hiszpan José Luis Blanco został zdyskwalifikowany za doping, w związku z czym brązowy medal przypadł reprezantowi Mołdawii – Ionowi Luchianovi.

Terminarz

Rezultaty

Kwalifikacje 
Do zawodów przystąpiło 24 zawodników. Biegacze w pierwszej rundzie zostały podzielone na dwie grupy – prawo startu w finale dawało zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsce w swoim biegu (Q). Skład finału uzupełnili czterej zawodniczy z najlepszymi czasami z obu biegów (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 3000 m z przeszkodami mężczyzn